Super Mario Bros.: The Lost Levels — компьютерная игра в жанре платформер, разработанная и изданная Nintendo. Японская версия игры вышла под названием  или Super Mario Bros. 2: For Super Players на платформе Family Computer Disk System 3 июня  года. Игра является прямым продолжением бестселлера Super Mario Bros. Разработчики указали, что изначально продолжение игры должно было быть другим: существовал прототип игры, который позднее был выпущен в Японии в несколько незавершённом виде под названием Doki Doki Panic. Из-за высокой сложности игры, описываемой в данной статье, а также сходства её с предшественником, американское подразделение Nintendo вместо выпуска её как продолжения Super Mario Bros., наняло японских разработчиков для завершения исходного прототипа «Mario 2». В результате в сообществе фанатов нет единства по поводу того, какая игра является «настоящим Mario 2»: некоторые таковым считают описываемую игру, а некоторые — американскую версию исходного прототипа.

Полный ремейк, под названием Super Mario Bros.: The Lost Levels, был включён в состав сборника Super Mario All-Stars для Super Nintendo Entertainment System. В 2007 году исходная версия для Disk System стала доступной для загрузки (в том числе в Северной Америке) для Virtual Console. Единственным отличием от исходной версии является отсутствие экрана загрузки.

Завязка игры такая же, как в Super Mario Bros.: Боузер похитил принцессу Пич и заточил её в одном из своих замков. Или Марио, или Луиджи должны пройти Грибное королевство, одолеть подручных Боузера и спасти принцессу. Игра использует тот же движок, что и Super Mario Bros, а также очень похожа на неё по визуальному оформлению. Игра имела повышенный уровень сложности и была нацелена на опытных игроков Super Mario Bros.

Игровой процесс 
В отличие от предыдущей игры, режим для двух игроков отсутствует. Перед началом игры можно выбрать персонажа: Марио или Луиджи. Эта игра является первой в серии Mario, где механика движения Марио и Луиджи отличается: Марио движется так же, как и в исходной игре, а Луиджи менее быстр, но может прыгать выше и дальше. Небольшие изменения были внесены в физику игры, вследствие чего Марио и Луиджи стали выше отскакивать от спин врагов. Музыка и звуковые эффекты практически полностью были заимствованы из предыдущей игры, хотя их качество было слегка улучшено. Спрайты также почти не изменились, однако фоны и окружающая местность стали более детализированными.

Структура The Lost Levels такая же, как и у предшественницы: восемь миров, в каждом четыре уровня. В конце каждого мира персонаж проходит залитый лавой замок и сражается с Боузером. Помимо восьми основных миров, нумеруемых с 1 до 8, присутствует четыре бонусных мира. Чтобы открыть их, надо пройти игру восемь раз, и в главном меню с помощью зажатия кнопки A нажать на кнопку Start. В исходной версии для Disk System они пронумерованы латинскими буквами A-D. Некоторые части игры можно пропустить, воспользовавшись зонами перехода, однако, в отличие от предыдущей игры, в The Lost Levels две зоны перехода возвращают игрока к предыдущим уровням. Если пройти миры 1-8 без использования зон перехода, игрок получает доступ к «Fantasy World», также известному как 9-й мир. Это повторяющийся бонусный уровень.

В игре нет новых врагов, но многие старые изменили своё поведение. Наземные враги, такие как Гумба, Купа Трупа и Лакиту теперь появляются на подводных уровнях, а такие противники, как Чип-чипы и Спруты могут висеть в воздухе. Братья Молоты более агрессивны и постоянно двигаются в сторону Марио, удаляясь от своих начальных точек. Кроме того появились красные растения-пираньи, которые более агрессивны чем зелёные и появляются из своих труб даже если персонаж игры стоит в непосредственной близости от них. Они остаются в трубах, если персонаж стоит прямо на них. Наконец, в мирах 8-4 и D-4 Боузер появляется в замке дважды. Первый Боузер поддельный и окрашен в более тёмный цвет, чем настоящий. Ничего подобного в предыдущей игре нет.

В The Lost Levels впервые появился отравленный гриб: ловушка, замаскированная под power-up. Хотя по виду он похож на супер-гриб или гриб 1-Up, при соприкосновении с ним Марио наносится урон. Результат тот же, что и при соприкосновении с врагом: если супер-Марио или огненный Марио дотрагивается до отравленного гриба, он превращается в обычного Марио, а обычный Марио погибает (игрок теряет жизнь). В исходной версии отравленные грибы можно отличить по тёмным пятнам (у супер-грибов они красные, а у грибов 1-Up — зелёные); в более поздних переизданиях гриб имеет сине-фиолетовый цвет, отметины в форме черепа и «злые» глаза.

На «горных» уровнях появляется другое новое препятствие: буря. Порывы ветра поочерёдно дуют то слева, то справа. Они достаточно сильны, чтобы столкнуть персонажа игры с края платформы. Направление ветра можно определить по анимации листьев, уносимых ветром.

Кроме того, появились специальные зелёные пружины, с помощью которых персонаж может подпрыгнуть очень высоко. Они обычно используются для преодоления больших пропастей.

Когда персонаж проходит уровень, запрыгивая на флагшток, в то время когда собрано 11, 22, 33 монеты и т.д. и при этом последняя цифра в счётчике времени такая же, то ему добавляется одна жизнь.

Разработка 

Дизайнерами игры были Сигэру Миямото и Такаси Тэдзука, создатели первой игры Super Mario Bros. Визуально новая игра практически не отличалась от предшественницы, но была более сложной. Уровни в новой игре были похожи на «полосы препятствий».

Музыку для The Lost Levels написал Кодзи Кондо. В игре в основном использовалась та же музыка, что и в предшествующей части, однако было добавлено несколько новых композиций, в частности, финальная тема.

The Lost Levels не понравилась американскому подразделению Nintendo. Там сочли её чрезмерно сложной и не сильно отличающейся от Super Mario Bros. Они отменили релиз игры в Северной Америке, решив не рисковать популярностью франшизы, и начали искать альтернативу. Американское подразделение воспользовалось тем, что игра Yume Kojo: Doki Doki Panic (Фабрика снов: паника, заставляющая биться сердце), дизайнером которой также был Миямото, изначально разрабатывалась как вторая часть Super Mario Bros. 2 и была переименована в Doki Doki из-за того, что было заключено соответствующее лицензионное соглашение, а также из-за радикально отличающегося стиля игры. Эта игра была переработана и выпущена под названием Super Mario Bros. 2 в Северной Америке и Европе, а позже и в Японии как Super Mario USA.

Повторные выпуски 

Ремейк The Lost Levels был выпущен в 1993 году в составе сборника Super Mario All-Stars для Super Nintendo. В этой версии игры невозможно открыть миры A-D с помощью зажатия кнопки A при нажатии на кнопку Start (в эти миры игрок попадает после прохождения 8-го мира). В этом сборнике игра впервые получила английское название. Переименование было связано с необходимостью избежать путаницы с другой игрой под названием Super Mario Bros. 2, выпущенной за пределами Японии. В Японии игра получила подзаголовок For Super Players. Все игры сборника получили улучшенную 16-битную графику и звук, а также возможность сохранять игру. В отличие от других игр сборника, сохранение позволяло продолжить игру с любого уровня, а не только с начала мира (из-за повышенной сложности игры). Кроме того, Луиджи мог прыгать выше, чем в исходной версии для Famicom. Сборник был перевыпущен в Японии 21 октября 2010 года для Wii

В мае 1999 года игра была портирована на портативные игровые системы. The Lost Levels с японским подзаголовком For Super Players была включена в качестве разблокируемой награды в состав Super Mario Bros. для Game Boy Color. Как и в ремейке All-Stars, в этот порт включена возможность сохранения. В отличие от версии для Super Nintendo, в версии для GBC отсутствуют миры 9 и A-D. Общая сложность игры была уменьшена различными способами, такими как исключение сильных ветров и сокращение пространства, которое нужно перепрыгнуть. Отличия в движениях Марио и Луиджи были убраны: они стали двигаться одинаковым образом. Графика больше соответствует Super Mario Bros., а не исходной версии для Famicom Disk System.

Порт для Game Boy Advance был выпущен в составе серии Famicom Mini.

Восприятие и влияние 

В Японии было продано 2,5 миллиона копий The Lost Levels, что сделало игру самой успешной среди игр для Famicom Disk System.

В обзоре версии игры для Virtual Console, журналисты IGN, сравнивая игру с Super Mario Bros. отметили, что The Lost Levels сильно походит на сделанную фанатами модификацию — с платформенными препятствиями, которые слишком сложны, и ухудшенной графикой. Также в этом обзоре было сказано, что американское подразделение Nintendo сделало правильный выбор, не выпустив игру за пределами Японии.

Некоторые особенности The Lost Levels стали стандартами для всей серии Mario. В частности, внешний вид грибов (с глазами, более низкие и широкие) стал использоваться во всех последующих играх. Различия в движении Марио и Луиджи (Луиджи выше прыгает, но сильнее «пробуксовывает») позже были использованы в серии Super Mario Advance и в серии Super Mario Galaxy. Отравленные грибы появлялись в таких последующих играх, как Super Mario Kart и Super Smash Bros.

Примечания

Ссылки 
 
 Super Mario Bros.: The Lost Levels на сайте Virtual Console Reviews
 Super Mario Bros: The Lost Levels на сайте Mario Wiki
 Super Mario Bros.: The Lost Levels на сайте NinDB

Компьютерные игры 1986 года
Игры для Famicom Disk System
Игры для Game Boy Advance
Игры Mario
Игры для NES
Игры для Virtual Console
Продолжения компьютерных игр
Компьютерные игры, разработанные Nintendo EAD
Компьютерные игры, изданные Nintendo